Nowaja Derewnja (, = „Neues Dorf“, „Neudorf“) ist ein Name russischer Orte:

 Nowaja Derewnja (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Nowaja Derewnja (Baschkortostan, Belebei), Dorf im Rajon Belebei, Republik Baschkortostan
 Nowaja Derewnja (Baschkortostan, Fjodorowka), Ort im Rajon Fjodorowka, Republik Baschkortostan
 Nowaja Derewnja (Brjansk, Karatschew), Siedlung im Rajon Karatschew, Oblast Brjansk
 Nowaja Derewnja, Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Alt Gertlauken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Nowaja Derewnja (Lipez), Dorf in der Oblast Lipez
 Nowaja Derewnja (Nowgorod, Marjowo), Dorf im Rajon Marjowo, Oblast Nowgorod
 Nowaja Derewnja (Nowgorod, Staraja Russa), Dorf im Rajon Staraja Russa, Oblast Nowgorod
 Nowaja Derewnja (Pskow, Uswjaty), Dorf im Rajon Uswjaty, Oblast Pskow
 Nowaja Derewnja (Wologda, Babajewo), Dorf im Rajon Babajewo, Oblast Wologda
 Nowaja Derewnja (Wologda, Tscherepowez), Dorf im Rajon Tscherepowez, Oblast Wologda
 Nowaja Derewnja (Wologda, Weliki Ustjug), Dorf im Rajon Weliki Ustjug, Oblast Wologda
 Nowaja Derewnja (Wologda, Werchowaschje), Dorf im Rajon Werchowaschje, Oblast Wologda
 Nowaja Derewnja (Wologda, Wytegra), Dorf im Rajon Wytegra, Oblast Wologda